Willoughby Hamilton ha battuto in finale Harry Barlow, 2–6, 6–4, 6–4, 4–6, 7–5 nel torneo preliminare e ha battuto il detentore del titolo William Renshaw, 6–8, 6–2, 3–6, 6–1, 6–1 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1890